Regulus kan meerdere betekenissen hebben: 

 Regulus (Afrika), een historische stad in Afrika
 Regulus (cognomen), een Romeins cognomen
 Bekende Romeinen met dit cognomen: Marcus Atilius Regulus
 Regulus (heilige), een monnik die volgens de overlevering in de 4e eeuw vanuit Patras naar Schotland vluchtte met de botten van de apostel Andreas
 Regulus (schip, 1944)
 Regulus (ster), een ster
 wetenschappelijke naam van Goudhaantjes (vogels), een geslacht van de vogelfamilie van zangers van de Oude Wereld
 Regulus Zwarts, een personage uit de boeken over Harry Potter.

Trivia 
Het Latijnse woord regulus is een verkleinwoord van rex, d.i. koning; regulus betekent dus eigenlijk koninkje